

Musica
Rüdiger – singolo di Mark Knopfler, dall'album Golden Heart

Onomastica
Rüdiger – forma tedesca del nome proprio di persona Ruggero

Persone
Antonio Rüdiger – calciatore tedesco
Lars Rüdiger – tuffatore tedesco
Ulrich Rüdiger – fisico tedesco